

Лейсі — місто, штат Вашингтон
 Лейсі Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі